Dubravica kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Dubravice (ort i Bosnien och Hercegovina), Republika Srpska, 
 Dubravica (ort i Bosnien och Hercegovina), Federationen Bosnien och Hercegovina, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar